Barwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Barwick – miasto w USA, w stanie Georgia, w hrabstwie Brooks
 Barwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hertfordshire
 Barwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Barwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Barwick in Elmet – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Ingleby Barwick – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire